

Arte 
 San Paolo – affresco attribuito a Giotto
 San Paolo – pannello del polittico di Pisa del Masaccio
 San Paolo – affresco perduto di Masaccio
 San Paolo – scultura di Michelangelo

Associazioni e movimenti religiosi
 Società San Paolo – istituto di vita consacrata della Chiesa cattolica
 Associazione Nazionale San Paolo Italia

Economia e finanza 
 Intesa Sanpaolo – gruppo bancario italiano
 Compagnia di San Paolo – fondazione bancaria
 Istituto Bancario San Paolo di Torino – storica banca italiana fondata nel 1563
 Sanpaolo IMI – gruppo bancario italiano oggi assorbito da Intesa Sanpaolo
 Edizioni San Paolo – casa editrice italiana

Geografia

Brasile 
 San Paolo – città dell'omonimo stato federato
 San Paolo – stato federato del Brasile
 Arcipelago di San Pietro e San Paolo

Croazia 
 San Paolo (Galovac o Školjić) – isolotto adiacente a Ugliano, di fronte a Zara
 San Paolo (Veli Sikavac) – isolotto a sud di Pago.

Italia 
 San Paolo – comune della provincia di Brescia
San Paolo – quartiere di Sassari
 Azzano San Paolo – comune della provincia di Bergamo
 Civitella San Paolo – comune della città metropolitana di Roma Capitale
 Loiri Porto San Paolo – comune della provincia di Sassari
 San Paolo Albanese – comune della provincia di Potenza
 San Paolo Bel Sito – comune della città metropolitana di Napoli
 San Paolo Cervo – comune della provincia di Biella
 San Paolo d'Argon – comune della provincia di Bergamo
 San Paolo di Civitate – comune della provincia di Foggia
 San Paolo di Jesi – comune della provincia di Ancona
 San Paolo Solbrito – comune della provincia di Asti
 San Paolo Ripa d'Oglio – frazione di Piadena in provincia di Cremona
 San Paolo – quartiere di Bari
 San Paolo – quartiere di Biella
 San Paolo – quartiere di Treviso
 San Paolo-Tribunale – quartiere di Reggio Emilia
 San Paolo – frazione di Gravina di Catania nella città metropolitana di Catania
 San Paolo – frazione di Appiano sulla strada del vino in provincia di Bolzano
 San Paolo – frazione di Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone
 Parco San Paolo – rione della città di Napoli nel quartiere Fuorigrotta
 Rione San Paolo – rione della città di Asti partecipante al Palio
 Borgo San Paolo – quartiere di Torino
 Isola di San Paolo – una delle Isole Cheradi
 Isola di San Paolo – isola del Lago d'Iseo, Italia

Malta 
 Baia di San Paolo – consiglio locale
 Isole di San Paolo (Saint Paul's Islands)

Santi 
 San Paolo di Tarso, detto anche Paolo apostolo o Saulo di Tarso – santo per cattolici e ortodossi
 San Paolo I – Papa
 San Paolo – martire di Roma
 San Paolo – martire ad Antiochia, celebrato il 29 agosto
 San Paolo (†257) – martire ad Alessandria d'Egitto, celebrato il 3 ottobre
 San Paolo (†273) – martire con il padre Luculliano a Bisanzio, celebrato il 3 giugno
 san Paolo (†309) – martire a Cesarea, celebrato il 1º giugno
 San Paolo (†856) – martire per mano saracena a Cordova, celebrato il 17 aprile
 San Paolo (†258) – martire a Corinto, celebrato il 10 marzo
 San Paolo – martire a Damasco, celebrato il 25 settembre
 San Paolo (†308) – martire a Gaza (Palestina), celebrato il 25 luglio
 San Paolo (†251) – martire in Grecia, celebrato il 15 maggio
 San Paolo – martire a Tomi (oggi Costanza) sul Mar Nero, celebrato il 20 giugno
 San Paolo – martire a Tripoli, celebrato il 24 dicembre
 San Paolo (†405) – vescovo di Trois-Château, celebrato il 1º febbraio
 San Paolo, (†169) – martire, celebrato il 19 gennaio
 San Paolo, (†305) – martire in Roma, celebrato il 2 marzo
 San Paolo della Croce – sacerdote
 San Paolo Aureliano
 San Paolo Aybara (†1628) – terziario domenicano, martire a Nagasaki, celebrato l'8 settembre
 San Paolo di Cipro, (†775) – monaco e martire, celebrato il 17 marzo
 San Paolo di Narbona (†250) – vescovo di Narbona, celebrato il 22 marzo
 San Paolo di Nicea – martire
 San Paolo di Plousias (†840) – vescovo in Bitinia, celebrato il 7 marzo
 San Paolo di San Zoilo (†851) – martire spagnolo a Cordoba, celebrato il 20 luglio
 San Paolo di Verdun (†649) – vescovo, celebrato l'8 febbraio
 San Paolo di Tebe – eremita
 San Paolo Burali (†1578) – vescovo di Napoli, celebrato il 17 giugno
 San Paolo Hannah (†1859) – martire vietnamita, celebrato il 28 maggio
 San Paolo I di Costantinopoli (†350) – detto anche San Paolo il Confessore, patriarca di Costantinopoli e martire degli ariani, celebrato dalla Chiesa greca il 6 novembre e da quella d'Occidente il 7 giugno
 San Paolo il Giovane (†956) – eremita, celebrato il 15 dicembre
 San Paolo il Semplice (†339) – discepolo di Sant'Antonio abate, celebrato il 7 marzo
 San Paolo Khoan (†1840) – martire del Tonchino, celebrato il 28 aprile
 San Paolo Loc (†1859) – sacerdote e martire vietnamita, celebrato il 13 febbraio
 San Paolo Miki – martire cattolico giapponese
 San Paolo My (†1839) – martire vietnamita, celebrato il 18 dicembre
 San Paolo Ngan – martire, celebrato l'8 novembre
 San Paolo Sanchiki (†1622) – martire giapponese a Nagasaki, celebrato il 19 agosto
 San Paolo Tchen (†1861) – seminarista e martire cinese a Tsingai, celebrato il 29 luglio
 San Paolo Tinh (†1857) – martire vietnamita, celebrato il 6 aprile
 San Paolo Tong Buong (†1833) – martire vietnamita, celebrato il 23 ottobre
 San Paolo Xinsuki (†1867) – catechista giapponese gesuita e martire a Nagasaki, celebrato il 20 giugno

Altro 
 Stadio San Paolo – stadio di Napoli
 San Paolo – fiction di Roger Young (2000)
 São Paulo Futebol Clube – società calcistica brasiliana

Pagine correlate 
 Saint-Paul
 Saint Paul (disambigua)
 São Paulo (disambigua)
 San Pablo
 Isola di San Paolo
 Chiesa di San Paolo

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3

Altri progetti